Lei Penas de Mirabèu (nom occità; en francès Les Pennes-Mirabeau) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 19.043 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Penas de Mirabèu, Lei